El término Pedro Moreno puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Pedro Moreno (1775-1817), un insurgente mexicano de la Guerra de Independencia de México;
 a Pedro Moreno (1942-), un diseñador de vestuario y escenógrafo español;
 a Pedro Moreno Brenes (1964-), un político español;
 a Pedro Moreno (1980-), un actor cubano;
 a Pedro Moreno, un locutor de la radio mexicana.
 a Pedro Moreno, especialista en efectos especiales cinematográficos español;